Носуля Артем Миколайович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Носуля Марія (* 1994) — українська фігуристка. Чемпіонка України.
 Носуля Микола Васильович (1926—1945) — сержант РА учасник нацистсько-української війни Герой Радянського Союзу.